Frederik Cornelius Dalby (født 2000 på Læsø) er en sanger og sangskriver fra Danmark. Han debuterede med singlen “Tonight” i 2018.

Frederik Cornelius er opvokset på Læsø i Kattegat. Han flyttede i 2021 fra Gilleleje til den ungarske by Szeged hvor han i marts 2022 arrangerede en støttekoncert for krigen i Ukraine.  Han har optrådt fra han var 15 år gammel og kom i top ti i Japan på Spotify som 18-årig.

Frederik Cornelius udgav sit første album Light and Loose i 2018.

I 2020 gav Frederik Cornelius og At Your Service koncert på tv-kanalen DK4 i programmet Stjernetræf. Han var været i KarriereKanonen på DR og var “Årets newcomer” ved Copenhagen Songwriters Festival i 2019.

Frederik Cornelius deltog i den ungarske version af  X-Faktor og modtog stor ros og applaus fra både dommerne og publikum. Han optrådte med den selvskrevende sang "A Szeretet Nyelvén Beszélsz"

Referencer 

Sangere fra Danmark
Sangskrivere fra Danmark